Ziherl ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Ziherl (1910–1976), jugoslawischer Philosoph
 Slavko Ziherl (1945–2012), slowenischer Psychiater und Politiker